Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 5-7 7-5 6-1 3-6 6-0.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 Vitas Gerulaitis (finale)
 Alex Mayer (semifinali)
 Alex Metreveli (secondo turno)

 Assente
 Alex Mayer (quarti di finale)
 Richard Meyer (primo turno)
 Tejmuraz Kakulija (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1975